

События 

		
 4 февраля — бракосочетание латинского императора Генриха I и Агнесы, дочери Бонифация Монферратского.
 Март — болгарский царь Калоян захватывает ряд областей во Фракии, осаждает Адрианополь, но в апреле отступает от стен города.
 Весна — хорезмшах Мухаммед подавляет народное восстание Бухару и присоединяет город к своим владениям.
 Чингис-хан направляет своего старшего сына Джучи на завоевание «лесных народов» — племён, обитавших к северу от реки Селенги и в долине Енисея.
 4 сентября — гибель Бонифация Монферратского в бою с болгарами близ Мосинополя.
 Сентябрь — Калоян захватывает Македонию; осада Салоник.
 Октябрь — смерть Калояна, царём Болгарии становится его племянник, Борил.
 Чжурчжэни (империя Цзинь) позволяют вернуться на родину всем рабам-тангутам.
 Осень — вторжение монгольских войск в Западное Ся; захват монголами города Валохай (Уйрака); грабительские набеги в соседние районы.
 Первое письменное упоминание о Великом Устюге.
 1207—1209 — Немцы захватывают и разоряют крепости Кокнесе, Селпилс и город Ерсике в землях латгалов и селов.
 На территории современных Латвии и Эстонии крестоносцы образовали государство Терра Мариана, провозгласив её вассалом Священной Римской империи.
 Рюрик Ростиславич шестой раз вернулся на киевский престол.
 Хорезм захватил Бухару и Самарканд, находившихся под властью Каракитайского ханства.

Правители
 Второе Болгарское царство — царь Борил (1207—1218).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1207 году
 7 июля — Елизавета Венгерская, дочь венгерского короля Андраша II, католическая святая.
 30 сентября — Джалаладдин Руми, поэт-суфий.
 1 октября — Генрих III, король Англии (1216—1272).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1207 году
 4 сентября — Бонифаций I Монферратский
 8 октября — Калоян, царь Болгарии (1197—1207)
 Тинь Зиой, патриарх одной из ветвей вьетнамского буддизма.
 Эрлинг Стейнвегг, претендент на норвежскую корону от баглеров.
 Дмитр Мирошкинич, новгородский посадник в 1205—1207 гг.

См. также

Примечания